Гань:

 Гань — один из китайских языков, традиционно считающийся диалектом китайского языка.
 Ганьцзян (букв «река Гань») — река в Китае.